

Toponymie

 Konan, une ville de la préfecture de Shiga, dans le Kansai ;
 Konan, une ville de la préfecture de Kōchi ;
 Kōnan, une ville de la préfecture d'Aichi ;
 Kōnan, un ancien bourg du district de Kōka, dans la préfecture de Shiga.

Personnalités

Prénom 
  est un prénom dans les langues akane et bretonne.
 Konan est un personnage du manga Naruto.
Konan Kouadio Siméon (1964-), homme politique ivoirien.

Patronyme 

 Antoinette Konan (?-), chanteuse ivoirienne.
 Didier Ya Konan (1987-), footballeur ivoirien.
 Gnamien Konan (1953-), homme politique ivoirien.
 Hortense Konan (1963-), joueuse de handball olympique ivoirienne.
 Henri Konan (1937-2009), footballeur ivoirien.
 Henri Konan Bédié (1934-), homme d'état ivoirien.
 Karl Konan (1995-), handballeur français d'origine ivoirienne.
 Léon Konan Koffi (1928-2017), homme politique ivoirien.
 Oussou Konan (1989-2022), footballeur ivoirien.
 Venance Konan (1958-), écrivain ivoirien.

Patronyme ivoirien